Alan Kelly (accordeonist), muzikant
Alan Kelly (politicus) (1975), Irish Labour Party 
Alan Kelly (scheidsrechter) (1975), voetbalscheidsrechter
Alan Kelly (voetballer) (1936–2009), voetballer
Alan Thomas Kelly (1968), voetbaldoelman